Yves Alix peut désigner :
 Yves Alix (1890-1969), un peintre et graveur français ;
 Yves Alix (1953-), un bibliothécaire français.